John Byng kan syfta på:

* John Byng (1704–1757), brittisk amiral
 John Byng, 5:e viscount Torrington (1743-1813), brittisk peer
 John Byng, 1:e earl av Strafford (1772–1860), brittisk peer